И́штван Ва́рдаи (; род. , Печ) — венгерский виолончелист.

С 1997 года занимался под руководством Ласло Мезо в школе одарённых детей при будапештской Музыкальной академии Ференца Листа, с 2004 года проходит в ней основной курс. Участвовал в мастер-классах Наталии Гутман, Наталии Шаховской, Яноша Штаркера и др. Участник и лауреат многих международных конкурсов, в том числе обладатель третьей премии Международного конкурса имени Чайковского (Москва, 2007) и лауреат первой премии и ряда специальных призов Международного конкурса исполнителей в Женеве (2008).

Ссылки 
 Страница на сайте музыкального агентства Starlet 
 Биографическая справка на сайте Санкт-Петербургской филармонии

Выпускники Музыкальной академии Ференца Листа
Академические музыканты Венгрии
Лауреаты Международного конкурса имени П. И. Чайковского